Osborne kan verwijzen naar:

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Osborne (Kansas)
 Osborne (Pennsylvania)
Osborn (Missouri)

Personen met de achternaam Osborne
 Adam Osborne, US uitvinder
 zie Osborne-effect
 Osborne Computer Corporation
 Barrie M. Osborne, een producer van de "Lord of the Rings" films
 Colin Osborne, Britse darter
 Dorothy Osborne, echtgenote van de Engelse diplomaat en schrijver Sir William Temple
 George Osborne, Brits Conservatief politicus
 Joan Osborne, US singer-songwriter
 John Osborne, Brits toneelschrijver en scenarist
 Manuel Osborne-Paradis, Canadees alpineskiër
 Super Dave Osborne een personage van de US komiek Bob Einstein
Thomas Lee Osborn, evangelist.

Overig
 John A. Osborne Airport, luchthaven van het Brits overzees gebied Montserrat
 Osborne groep, Spaanse producent van gedistilleerde dranken
 zie Stier van Osborne